Hallstahammar kan syfta på:

 Hallstahammars kommun – en kommun i Västmanlands län
 Hallstahammar – en tätort i Västmanland och centralort i Hallstahammars kommun
 Hallstahammars municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Svedvi landskommun 1939–1943
 Hallstahammars köping – tidigare administrativ köping i Västmanlands län 1943–1970
 Hallstahammars församling – en tidigare församling i Västerås stift –2006, namnändrades från Svedvi församling 1943
 Hallstahammar-Bergs församling – en tidigare församling i Hallstahammars pastorat i Södra Västmanlands kontrakt i Västerås stift 2006–2014
 Hallstahammar-Kolbäcks församling – en församling i Södra Västmanlands kontrakt i Västerås stift 2014–
 Hallstahammars distrikt – ett distrikt i Hallstahammars kommun och Västmanlands län 2016–
 Hallstahammars station – en järnvägsstation i Hallstahammar
 Hallstahammars SK – sportklubb i Sverige
 Hallstahammars AB – ett företag